Лапорт има више значења:
 Округ Лапорт (Индијана)
 Лапорт (Колорадо)
 Лапорт (Минесота)
 Лапорт (Пенсилванија)